Dywizje piechoty noszące numer „43”:

 43 Dywizja Piechoty Armii Imperium Rosyjskiego (do 1918)
 43 Dywizja Piechoty Obrony Krajowej zobacz Cesarsko-królewska Obrona Krajowa
 43 Dywizja Piechoty Wessex Armii Brytyjskiej
 43 Tartuska dwukrotnie odznaczona Orderem Czerwonego Sztandaru Dywizja Strzelecka Armii Czerwonej (od 1924)
 43 Łotewska Gwardyjska Dywizja Strzelecka Armii Czerwonej (od 1942)
 43 Dywizja Grenadierów Pancernych